CWG steht für:
 CanWest Global Communications, kanadischer Medienkonzern
 Christian-Weise-Gymnasium in Zittau, Sachsen
 Christliche Wählergemeinschaft, österreichische politische Partei
 Clara-Wieck-Gymnasium in Zwickau, Sachsen
 Commonwealth Games
 Configuration Workgroup, eine internationale Benutzergruppe von Kunden und Partnern der SAP

cwg steht für:
 Cheq Wong (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache in Malaysia

Abkürzung